Ме́ккель () — немецкая фамилия, а также топоним. Известные носители:

Персоналии 
 
 Меккель, Маркус (род. 1952) — немецкий теолог и политик, социал-демократ, член бундестага.
 Меккель, Якоб (1842—1905) — генерал прусской армии.

Топоним 
 Меккель — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

См. также 
 Мёккель